Fränkischer Kreis bezeichnet:

Fränkischer Reichskreis, eine der zehn ab 1500 von Maximilian I. geschaffenen übergeordneten, territorialen Einheiten des Heiligen Römischen Reichs 
 Fränkischer Ritterkreis, die organisierte Interessenvertretung der Reichsritter, die im Fränkischen Reichskreis keine Stimme hatten
 Fränkischer Kreis (Kurfürstentum Sachsen), ein Verwaltungsbezirk im Kurfürstentum Sachsen
 Fränkischer Kreis (1953), eine 1953 gegründete Initiative gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik